Лас Еленас има више значења:

 Лас Еленас (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Еленас (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Еленас (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лас Еленас, Лос Росалес (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику